

Canada 
le comté de Victoria, situé dans la province du Nouveau-Brunswick ;
le comté de Victoria, situé dans la province de Nouvelle-Écosse ;
l'ancien comté de Victoria, situé dans la province de l'Ontario ;

États-Unis 
le comté de Victoria, situé dans l'État du Texas ;

Trinité-et-Tobago 
le comté de Victoria, situé dans la région autonome de Tobago.